Glenz ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Glenz (1907–1990), deutscher Bildhauer
 Katrin Glenz (* 1977), deutsche Sängerin
 Philipp Glenz (1903–1944), Landtagsabgeordneter im Volksstaat Hessen
 Wolfgang Glenz (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Glänz
 Klenz